Čifluk est un toponyme qui peut désigner plusieurs localités en Bosnie-Herzégovine :
Čifluk, un village situé dans la municipalité de Šipovo et dans la République serbe de Bosnie ;
Čifluk, un village situé dans la municipalité de Tešanj, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Čifluk, un village situé dans la municipalité de Travnik, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Čifluk, un village situé dans la municipalité de Visoko, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.